Adolf Würth ist der Name folgender Personen:

* Adolf Würth (Mediziner) (1905–1997), deutscher Anthropologe, Rassentheoretiker und „Zigeunerforscher“
 Adolf Würth (Unternehmer) (1909–1954), deutscher Unternehmer
Adolf Würth GmbH & Co. KG, deutsches Großhandelsunternehmen
 Adolf Würth Airport, der nach dem Unternehmer benannte Flugplatz Schwäbisch Hall-Hessental
Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der Psychologie, nach dem Unternehmer benannte wissenschaftliche Einrichtung